Harrow může být:

 Harrow (londýnský obvod) – městský obvod na severozápadě Londýna
 Harrow (seriál) – australský dramatický televizní seriál
 Den Harrow (* 1962) – zpěvák žánru italo disco a model